Općina Vogošća är en kommun i Bosnien och Hercegovina.   Den ligger i entiteten Federationen Bosnien och Hercegovina, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Sarajevo. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Općina Vogošća är huvudsakligen kuperad, men åt sydväst är den platt.

Omgivningarna runt Općina Vogošća är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Općina Vogošća är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Indelningar i Federationen Bosnien och Hercegovina